Ženská čtyřhra ITS Cupu 2014 probíhala ve druhé polovině července 2014. Do deblové soutěže olomouckého tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu byly Češky Renata Voráčová a Barbora Záhlavová-Strýcová, jež do turnaje s dotací 50 tisíc dolarů nezasáhla.

Vítězem se stal nejvýše nenasazený, český pár Renata Voráčová a Petra Cetkovská, který ve finále zdolal česko-srbské turnajové trojky Barboru Krejčíkovou s Aleksandrou Krunićovou. Po dvousetovém průběhu 6–2 a 4–6 rozhodl o vítězkách až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 70 bodů a získaly třetí společnou trofej. Cetkovská vybojovala jubilejní čtyřicátý deblový titul na okruhu ITF a poslední kariérní v této úrovni tenisu. Z Olomouce si odvezla double, když vyhrála i singlovou soutěž. Pro Voráčovou, která postoupila do čtvrtého olomouckého finále v řadě, to bylo čtyřicáté deváté vítězství ze čtyřhry ITF.

Nasazení párů 
  Petra Cetkovská /  Renata Voráčová (vítězky)
  Sofia Šapatavová /  Anastasija Vasyljevová (1. kolo)
  Barbora Krejčíková /  Aleksandra Krunićová (finále)
  Andrea Gámizová /  Beatriz Garcíová Vidaganyová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 ITS CUP 2014 na stránkách Mezinárodní tenisové federace

ITS Cup
Ženský okruh ITF 2014
Tenis v Česku v roce 2014